«Одіссея капітана Блада» — історико-пригодницький роман Рафаеля Сабатіні, вперше опублікований в 1922.

 «Одіссея капітана Блада» — американський художній фільм 1935 року
 «Одіссея капітана Блада» — радянсько-французький двосерійний пригодницький художній фільм 1991 року.